Zewe ist der Familienname folgender Personen:

Gerd Zewe (* 1950), deutscher Fußballspieler
Otto Zewe (1921–2003), deutscher Bildhauer

Siehe auch:
Cewe